Кеймадела:

 Кеймадела — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Кеймадела — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.